Маку́шка — верхняя часть (головы, горы, дерева).

 Макушка головы — темя, родничок и затылок.
 Макушка Валдая — самая высокая точка Валдайской возвышенности.
 «Макушка лета» — июль.
 Держать ушки на макушке — Быть настороже (разговорное).

 Ма́кушка — название в народе клевера золотистого

См. также 
 Маковка

Примечания